Бе́шеные де́ньги:

 «Бешеные деньги» — пьеса А. Н. Островского (1869).
 «Бешеные деньги» — фильм по пьесе А. Н. Островского (СССР, 1981).
 «Бешеные деньги» — кинокомедия Артура Хиллера (США, 1987).
 «Бешеные деньги» — криминальная комедия (Россия, 2006).

См. также